

Anthroponyme

Pseudonyme 
Goldie (né en 1965), musicien

Patronyme 

 Alanna Goldie (née en 1994), escrimeuse canadienne.
 Alfred Goldie (1920-2005), mathématicien anglais. 
 Ash Goldie (né en 1981), joueur de hockey.
 Dan Goldie (né en 1963), joueur américain de tennis.

Personnages de fiction 
 Goldie O'Gilt, personnage créé par Carl Barks
 Goldie, personnage Sin City

Prénom 
 Goldie Colwell (1889 - 1982), actrice américaine
 Goldie Goldthorpe (né en 1953), joueur de hockey
 Goldie Harvey (1983 - 2013), chanteuse
 Goldie Hawn (née en 1945), actrice, productrice et réalisatrice américaine 
 Goldie Hill (1933 - 2005), chanteuse de musique country
 Goldie Loc (né en 1980), rappeur américain
 Goldie Prodgers (1892 - 1935, joueur de hockey sur glace canadien
 Goldie Sayers (née en 1982), athlète britannique

Ornithologie 
Goldie est le nom de certains oiseaux
 Loriquet de Goldie
 Paradisier de Goldie

Films 

 Goldie and the Bears, téléfilm de 1984
 Goldie Locks and the Three Bears, court-métrage de 1922
 Goldie, comédie de Benjamin Stoloff sortie en 1931